Zakępie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Zakępie, un village dans la voïvodie de Lublin
 Zakępie, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne